Brătești se poate referi la:
 Localități din România:
 Brătești, Argeș
 Brătești, Bacău
 Brătești, Bihor
 Brătești, Gorj
 Brătești, Iași
 Brătești, Prahova
 Brătești, Teleorman
 Localități din România cu nume compuse:
 Brăteștii de Jos, Dâmbovița

Vezi și 
 Brăteni (dezambiguizare)
 Brătescu (nume)

 Bratu (dezambiguizare)

Toponime românești